Autostrada A65 (Holandia)
 Autostrada A65 (Niemcy)